Brezolupy (Slowakije)
Březolupy (Tsjechië)